Química: acrònim del compost trinitrotoluè.
 Comunicació:
 acrònim del canal de televisió estatunidenc Turner Network Television.
 cadena de televisió de Rússia TNT (Rússia).
 TNT (programa de televisió)
 Música: TNT (grup de música), grup de música danès